Відповідно до закону від 28 травня 1975 року з 1 червня 1975 по 31 грудня 1998 року Польська Народна Республіка була адміністративно розподілена на 49 воєводств.

Список воєводств 
У 1975–1998 у Польській Народній Республіці існували такі воєводства:

Адміністративний поділ Польщі
Новітня історія Польщі